Vita (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Trapani,
 Vita (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ávila, w Kastylii i León,
 Vita (rzeka) – rzeka w Kolumbii,
 Vita (stolica tytularna) – stolica tytularna w Kościele katolickim